Ел Параисо Куатро има више значења:

 Ел Параисо Куатро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо Куатро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику